Мака́рьево — посёлок (в 1958—2009 — рабочий посёлок) в Лысковском районе Нижегородской области. Входит в состав Валковского сельсовета.

Располагается на левом берегу Волги, в нескольких километрах ниже устья Керженца.

История 

Поселение сложилось вокруг Макарьевского Желтоводского монастыря, который был основан в 1620-х годах на месте, где в 1435—1439 годах стояла келья преподобного Макария.

Посёлок Макарьево Нижегородской области (бывший город Макарьев Нижегородской губернии) не следует путать с городом Макарьев Костромской области, который возник из монастырской слободы вокруг Макариево-Унженского монастыря, основанного тем же преподобным Макарием в 1439 году.

С 1641 по 1816 годы в Макарьеве действовала крупнейшая в России Макарьевская ярмарка, переведённая в Нижний Новгород после пожара 1816 года.

С 1789 по 1920 годы Макарьев был уездным городом, центром Макарьевского уезда Нижегородской губернии, хотя в XIX веке большая часть уездных учреждений переехало на правый (южный) берег Волги, в село Лысково, располагавшееся на Казанском тракте. С ликвидацией уезда город Макарьев стал селом Макарьево, а село Лысково стало городом.

В 1958 году Макарьеву был присвоен статус рабочего посёлка.

Макарьево сильно пострадало в результате заполнения водохранилища Чебоксарской ГЭС, часть жителей переселена, водозащитные сооружения исказили вид монастыря.

В 2009 статус Макарьево изменён на сельский посёлок, а городское поселение «Рабочий посёлок Макарьево» стало частью Валковского сельсовета.

Население

Достопримечательности 

Памятником архитектуры является ансамбль монастыря, включающий крепостные стены с башнями, Троицкий собор, Михайло-Архангельскую и Успенскую церкви, кельи (XVII век).

В навигационный период из Нижнего Новгорода в Макарьево организованы однодневные экскурсии на теплоходах из Нижнего Новгорода. Кроме того, раньше осуществлялись круглогодичные речные туристические поездки из Нижнего Новгорода в Макарьево на крупнейших в России судах на воздушной подушке Хивус-48 компании Логопром — Борский перевоз. Недалеко от посёлка заканчивается один из популярных туристических маршрутов на лодках и байдарках по реке Керженец.

В Макарьеве также расположен музей «Сказка». Там представлены работы художников Фоминых. Борис Фёдорович Фомин — ученик известного академика, казанского художника Николая Ивановича Фешина. Фёдор Афанасьевич Фомин — художник-фотограф, ученик известного нижегородского фотографа Андрея Осиповича Карелина. В музее имеется выставка фотографий конца XIX века «Уездный город Макарьев 1779—1919 гг.»

На данный момент в посёлке работает страусиная ферма «Макарьевский страус». Если билет был куплен заранее, то людей забирают с теплохода на автобусе и довозят до места. На самой ферме, помимо страусов, можно увидеть павлинов, фазанов и других птиц, купить сувениры и попробовать страусиное мясо.

В 2016 году на берегу Волги недалеко от Макарьевского монастыря открыт памятник Макарию Желтоводскому (скульптор В. Нагорнов, архитектор В. Филатов).

Ссылки 
 
 Макарьево на карте России

Примечания 

 

Населённые пункты Лысковского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Бывшие посёлки городского типа Нижегородской области